Champagney (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Champagney (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Champagney (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté